Les Unas sont une race d'extraterrestres primitifs imaginés pour la série télévisée Stargate SG-1. La race des Unas est une race primitive mais puissante et résistante, pour ce qui est du physique, vivant à un stade technologique encore peu avancé, sur une planète de la Voie lactée.

Origine 
« Unas » signifie « Le premier ». Cela est probablement dû au fait que les Unas furent les premiers hôtes des Goa'ulds, par intérêt pour les caractéristiques physiques puissantes de la race qui offre des conditions optimales pour la survie du corps larvaire, mais probablement aussi par nécessité car il se trouve qu'ils partagent la même planète d'origine. Combinant la robustesse des Unas aux capacités de régénération du symbiote, les Goa'ulds Unas constituent des êtres vivants redoutables, donnant toutes les apparences de l'invincibilité.

Par la suite, c'est avec cette race que les Goa'ulds montèrent leurs premiers empires théocratiques, expérimentant leurs premières techniques d'esclavages et d'embrigadement des populations en s'appuyant sur la technologie volée aux Anciens. Cependant, la race des humains fut plus tard préférée à celle des Unas du fait de son potentiel intellectuel supérieur.

Légende jaffa 
Les Goa'ulds ne divulguant guère d'informations sur leur passé, il ne subsiste sur ce sujet que des légendes que l'on raconte parmi les rangs des Jaffas à la solde des Goa'ulds, de sorte que même à l'époque contemporaine, leur seule existence n'était pas avérée. Cependant, dans l'épisode 1x09 - Le Marteau de Thor, Teal'c et O'Neill doivent affronter un Goa'uld parasitant un hôte de la race des Unas dans le labyrinthe de Thor, constatant qu'il ne s'agit pas d'une légende mais d'une réalité. L'équipe SG-1 rencontre à nouveau un Goa'uld Unas dans l'épisode 3x08 - Les Démons ». Elle rencontra encore de nombreux Unas, non parasités cette fois, sur d'autres mondes. Ainsi, sur P3X-888, Daniel Jackson rencontre le Unas dénommé par la suite Chaka, et découvre que l'espèce est bien plus nombreuse que les légendes ne le laissaient penser. C'est aussi le début d'une longue amitié entre l'humain et le Unas. SG-1 tente d'ailleurs de secourir Chaka lorsqu'il se fait capturer par des humains indigènes, initiant indirectement l'insurrection des esclaves unas de la planète. Par la suite, dans l'épisode 7x07 - Les envahisseurs, la Tau'ri conclut une alliance avec des Unas habitant sur le site d'un important gisement de naquadah, préférant commercer avec eux plutôt que mener une guerre coûteuse et inutile. C'est le début d'une véritable relation d'échange avec cette espèce, décrite à l'origine comme primitive mais à laquelle les Tau'ris ont fini par concéder le caractère d'intelligence que les Goa'ulds leur avait toujours dénié. Bizarrement, ils n'apparaissent plus et ne sont guère mentionnés dans la suite de la série.

Dictionnaire unas 

 A : Le, et, ou, de, un, car (parfois "particule" et "tout")
 Aka : Merci
 Aka na : Désolé
 A ka nay : Comme une tribu
 A cha'ka : Salut général
 Asek : Chemise, haut, sur-vêtement
 Benna : S'agenouiller, se retirer, se rendre, se soumettre
 Bernar : Retraite
 Bernar ka cha : Rupture de l'attaque et retraire
 Cha : Rejoignez-moi, restez ensemble
 Cha'aka : Que Dieu soit avec vous, merci formel
 Cha'ka : Bonjour
 Chaka Sol : Liberté
 Cho'ee'che : Assis, parler, négocier, paix
 Ka : Non, ne... pas, opposé, différent, autre
 Ka cha : Aller, voyager, périple, bouger
 Kada : Naquadah
 Kan : Ici
 Ka cha : Seulement
 Ka keka : Ne tuez pas, sans armes ne faites pas de mal
 Ka nay : Ami, compagnon de tribu ou membre de clan
 Ka nayA : Travailler ensemble
 Ka nayO : Clan
 Ka nok : Après, plus tard
 Kek : Aller
 Keka : Tuer, mort, danger, faire attention
 Kekata : Armes (lance Goa'uld)
 Kel : Quoi, qui, où, quand, pourquoi, comment
 Kel ko keka : Pourquoi nous avez-vous attaqués ?
 Ko : Donner, prendre
 Ko ka cha : Déplacer, bouger, déménager
 Ko keka : Apporter la mort, tuer
 Kor : Fer, métal, solide, dur
 Kreeka : Attaquer, agir, attirer l'attention
 Lota : Attendre, rester
 Ma : Oui, d'accord, règlement
 Ma kan : Bon, heureux, ici par choix, ma décision de venir
 Mak tal : Un sacrifice
 Maka : Désolé, excuses
 Ma kan nok : Arrêter de vous battre immédiatement
 Moo ta : Marqué pour la mort, va mourir
 Na : Coincé dans un endroit, détenu
 Nak : Ennemi
 Nan : Manger, nourriture, nourrir
 Naya : Tous, ensemble
 Nok : Maintenant, nouveau, jeune, présent, c'est l'heure
 No na : Maison, territoire, planète, accueil
 Onac : Goa'uld, oppresseur, ennemi
 Seseka : 22 à partir d'un système numérique de base 8 
 Soseka : 44 à partir d'un système numérique de base 8
 Shesh : Je ne comprends pas, je ne sais pas, cela n'a aucun sans
 Sheish : Exclamation pour l'alarme 
 Sho : Ce
 Ska : La vie
 Ska nat : Copains, sauvez des vies
 Ska nat te : Alliance, préserver la vie
 Ta : Vous, les vôtres, ils, parler, négocier
 Tak : Astuce, malhonnêteté 
 Tar : Humain , hôte, groupe (interrogative), nom (qui), espèce (A Tar)
 Tar man kan ko : Voulez-vous nous aider
 Tatak : Attaquer
 Te : Je, j'ai, moi, nous, mon, le nom est, le
 Tok : Contre, lutter, combattre, résister, défier
 Tonak : Faire la guerre, bataille
 Tonok : Peur, intimidation
 Tonok shesh : Ce n'est pas clair
 Tonok tok onac : Combattre les Goa'uld
 Uman : Humain
 Uman ta tok : Les humains attaqueront-ils
 Unas : Unas
 Unas nay a tok : Toutes les tribus se battront
 Wok tah : Marqué pour la mort 
 Zo : Marque de respect, leader, honneur, alpha

Notes et références 

Livre : Stargate SG-1 le guide en image aux éditions Tournon, page 122-123

Voir aussi 
 Peuples et races de Stargate

Peuple de Stargate

en:Mythology of Stargate#Unas
hu:A Csillagkapu-sorozatokban szereplő fajok#Unas